Grand Prix du Comminges 1931 je bila devetnajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1931. Odvijala se je 16. avgusta 1931 v francoskem mestu Saint-Gaudens. Na isti dan je potekala tudi dirka Coppa Acerbo v Italiji.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 15
| 2:48:55,8
|-
! 2
| 8
|  Stanislas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T51
| 15
| +1:13,2
|-
! 3
| 4
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 15
| +3:37,6
|-
! 4
| 40
|  Georges d'Arnoux   Goffredo Zehender
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 15
| +12:40,0
|-
! 5
| 38
|  Yves Giraud Cabantous
| Privatnik
| Bugatti T35
| 15
| +14:01,0
|-
! 6
| 12
|  	Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 15
| +16:19,0
|-
! 7
| 24
|  Honoré Lormand
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 25
| +18:43,4
|-
! 8
| 6
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Maserati 26M
| 15
| +22:7,8
|-
! 9
| 30
|  Hellé Nice
| Privatnica
| Bugatti T35C
| 14
| +1 krog
|-
! 10
| 26
|  Lucien Blanc
| Privatnik
| Bugatti T35
| 14
| +1 krog
|-
! 11
| 22
|  Jean Pesato
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 14
| +1 krog
|-
! 12
| 44
|  Laurens Cousiné
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 11
| +4 krogi
|-
! Ods
| 96
|  Minangoy
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! Ods
| 90
|  Henri Durand
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 36
|  Consiglio
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 5
| 
|-
! Ods
| 34
|  Besaucele
| Privatnik
| Ballot 2LS
| 
| 
|}

Viri
 
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931